

Geografia 
 La Rocque – comune francese  nel dipartimento del Calvados in Normandia 
 Canville-la-Rocque – comune francese nel dipartimento della Manica in Normandia
 Senador La Rocque – comune del Brasile nello Stato del Maranhão

Persone 
 Andy LaRocque – chitarrista svedese Heavy metal
 François de La Rocque – politico francese
 Rod La Rocque –  attore statunitense, divo del cinema muto